Система футбольних ліг Англії — також відома як футбольна піраміда — є ланцюгом взаємопоєднаних клубних турнірів з футболу в Англії (хоча з історичних причин у змаганнях також бере участь невелика кількість клубів з Уельсу). Система має ієрархічну структуру, за якої клуби можуть пересуватися щаблями піраміди згідно з правилами вибуття або ж навпаки підвищення у класі, і дозволяє навіть найменшим клубам з самих підвалин піраміди мріяти про підкорення футбольних вершин. Система складається з більш як 140 ліг і 480 дивізіонів. Кількість клубів змінюється з року на рік, але приблизно піраміда складається з більш, ніж 7 000 клубів.

Про систему 
Система являє собою ієрархію ліг, пов'язаних між собою правилами вибуття та підвищення у класі. Успішні клуби просуваються до вищих щаблів піраміди, і навпаки, клуби-невдахи опускаються нижче. Теоретично скромний місцевий аматорський клуб має можливість просунутися до самої вершини і стати чемпіоном Прем'єр-Ліги. Хоча це є малоймовірним на практиці (принаймні у короткостроковій перспективі), всередині піраміди безсумнівно відбуваються значні пересування.

Кожен з п'яти найвищих щаблів складається з одного дивізіону. Чим нижче, тим частішими є випадки існування паралельних ліг, які покривають дедалі менші й менші географічні регіони. Багато ліг складаються з декількох дивізіонів. Деякі з найнижчих ліг не мають постійного існування. Також є регіональні ліги, що офіційно не є частиною піраміди, оскільки вони не мають формальних угод з іншими лігами, але які тим не менше визнаються футбольними організаціями країни. Клуби з цих ліг можуть подати заяву на вступ до ліги, що є частиною піраміди.

Система футбольних ліг Англії не включає окремий різновид аматорських турнірів, відомий під назвою «недільна футбольна ліга». Ці турніри є незалежними утвореннями, в яких не існує принципу вибуття та підвищення у класі. Однак відомі випадки приєднання клубів недільної футбольної ліги до піраміди з метою просування щаблями.

Структура 
Найвищим дивізіоном є Прем'єр-Ліга (1-й рівень піраміди), в якій грають 20 клубів. Далі розташована Футбольна ліга, яка складається з трьох дивізіонів по 24 клуби у кожному: Чемпіонат (2-й рівень), Перша Ліга (3-й рівень) і Друга Ліга (4-й рівень). Усі 92 клуби Прем'єр-ліги і Футбольної Ліги є повністю професіональними, і їх часто називають «ліговими» клубами (витоки цього терміну є виключно історичними — до утворення Прем'єр-Ліги у 1992 році Футбольна Ліга складалася з 92 клубів, поділених на чотири дивізіони). Відповідно клуби на нижчих щаблях піраміди за звичкою називають «неліговими», хоча цей термін є тепер фактично некоректним.

Найвищим щаблем цього так званого «нелігового футболу» є Футбольна Конференція (або просто «Конференція»), яка складається з загальнонаціонального дивізіону під назвою Національна Конференція (5-й рівень), за яким розташовано два регіональні дивізіони 6-го рівня (Північна Конференція і Південна Конференція), в кожному з яких виступають по 22 клуби. Деякі з цих клубів є повністю професійними, інші є напівпрофесійними. Деякі з клубів нижче Конференції є напівпрофесійними, але починаючи з певного щабля усі клуби є аматорськими.

Далі за Футбольною Конференцією йдуть три регіональні ліги, кожна з яких загалом покриває певний географічний регіон, хоча регіони іноді перетинаються. Це є Північна Прем'єр-Ліга (покриває північ Англії), Південна Прем'єр-Ліга (покриває південь і центр Англії, а також частини Уельсу) і Істміанська Ліга (покриває південний схід Англії). Кожна з цих ліг має вищий дивізіон (7-й рівень) і два паралельних дивізіони рівнем нижче (8-й рівень), окрім Північної Прем'єр-Ліги, яка матиме два паралельни дивізіони лише починаючи з сезону 2007-08.

9-й рівень складається з вищих дивізіонів великої кількості регіональних ліг. Вони мають різну структуру, але всі мають одну спільну рису: щоразу на наступному рівні знаходяться ще більше ліг, кожна з яких покриває все менший географічний регіон.

Право участі у кубкових турнірах 
Належність до ліги певного рівня також визначає право участі у загальнонаціональних кубкових турнірах.

 Кубок Англії: всі рівні (теоретично; на практиці лише рівні 1-11)
 Кубок Футбольної Ліги: рівні 1-4
 Трофей Футбольної Ліги: рівні 3-4
 Трофей Футбольної Асоціації: рівні 5-8
 Ваза Футбольної Асоціації: рівні 9-11
 Кубок Футбольної Асоціації Національної системи футбольних ліг: рівень 11

Нижче 11-го рівня піраміда стає регіональною, і відповідно регіональними стають і кубкові турніри.

Система 
Поточна структура піраміди:

Джерела 
 League321.com 
 English Football – Consecutive Seasons

Див. також 
 Список футбольних клубів Англії

Примітки

Посилання 
 Сторінка англійського футболу від Тоні (англ.)
 Карта розташування футбльних стадіонів Англії (англ.)

Англія